Wyniki Grand Prix Szwecji, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2006.

Zawody o Grand Prix Szwecji rozgrywane są po raz 12.; na Smedstadium po raz drugi.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Fredrik Lindgren, natomiast rezerwę toru stanowili Jonas Davidsson oraz Eric Andersson.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.
 (16) Fredrik Lindgren (Szwecja)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (14) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (3) Leigh Adams (Australia)
 (11) Jarosław Hampel (Polska)
 (4) Nicki Pedersen (Dania)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (9) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (6) Bjarne Pedersen (Dania)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (12) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (13) Matej Žagar (Słowenia)
 (15) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (8) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (17) Jonas Davidsson (Szwecja)
 (18) Eric Andersson (Szwecja)

Wyniki

Opis 
Po raz drugi w tym sezonie Grand Prix zwycięża Jason Crump. Ponownie bardzo dobrze spisuje się Greg Hancock, który dopiero w finale znajduje pogromcę. Fatalnie zaprezentowali się Szwedzi: tylko Andreas Jonsson awansował do półfinału, a obrońca tytułu mistrzowskiego Tony Rickardsson zdobył tylko 5 punktów i spadł na 8 miejsce w klasyfikacji przejściowej.

Dobrze zaprezentowali się Polacy: Tomasz Gollob powtórzył 3 miejsce z GP Słowenii, a Jarosław Hampel zajął 7 miejsce. Inny reprezentant Piotr Protasiewicz zajął odległą 15 pozycję.

Klasyfikacja przejściowa 

Szwecja
2006
2006 w Szwecji